Waydora är ett släkte av svampar. Waydora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Waydora